

Geografia
 Stradella – comune italiano della provincia di Pavia
 Stradella – frazione di Gambolò in provincia di Pavia
 Stradella – frazione di Collecchio in provincia di Parma
 Stradella – frazione di Bigarello in provincia di Mantova

Persone 
 Alessandro Stradella – compositore italiano
 Carlo Stradella – calciatore italiano
 Franco Stradella – politico italiano
 Luigi Stradella – pittore italiano